Glaciaal (tijdperk), een tijdvak in de klimatologie en geologie

In de fysische geografie: 
 Glaciaal proces, een afzettingsmilieu of natuurlijk proces
 Glaciaal sediment, een door een gletsjer afgezet sediment